Ignacio Flores puede referirse a:
 Ignacio Flores Ferrando, futbolista uruguayo del Club Atlético River Plate (Uruguay).
 Ignacio Flores (pacificador del Perú) español que fue gobernador de Moxos y presidente de Charcas;
 Ignacio Flores Ocaranza, exfutbolista mexicano que formó parte del Cruz Azul en las décadas de los 70's y 80's.
 Ignacio Segundo Flores, hacendado argentino.
 Ignacio Flores, piloto peruano.
 Ignacio Segundo Flores, actor de voz chileno.